Havelock Ellis - médico e psicólogo britânico
Melina Havelock - personagem fictícia do filme 007

Localidades 

Havelock (Iowa)
Havelock (Carolina do Norte)

Desambiguação